Rick Fisher puede hacer referencia a:
Richard B. "Rick" Fisher, baloncestista estadounidense, nacido en 1948.
Rick Fisher, tenista estadounidense, nacido en 1951.